De Fédération francophone de gymnastique, kort FfG, FfGym of FédéGYM genoemd, is een Belgische sportbond voor gymnastiek, actief binnen de Franse Gemeenschap die (via de Koninklijke Belgische Turnbond) lid is van de Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). De bond ontstond op 1 januari 2008 na de fusies van drie bonden of verenigingen, met name de Association francophone de gymnastique, de Fédération de gymnastique francophone en de Fédération socialiste de gymnastique.

Sinds 1977 is sport in België een bevoegdheid van de gemeenschappen.  De FfG is zo dus de tegenhanger van de GymnastiekFederatie Vlaanderen (GymFed) in Vlaanderen.

De bond heeft ruim 29.000 leden uit zo'n 230 clubs. De Fédération francophone de gymnastique heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met het Verband deutschsprachtiger Turnvereine (VDT), de Duitstalige vleugel van de Koninklijke Belgische Turnbond.

Gymnastiek in België
Gymnastiekbond
Sportbond in België